Hiperbólico o hiperbólica es aquello relativo a la hipérbole (figura retórica) o a la hipérbola (figura geométrica). Puede hacer referencia a:

 Funciones hiperbólicas: funciones matemáticas reminiscentes de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente:
 Seno hiperbólico
 Coseno hiperbólico
 Tangente hiperbólica
 Funciones hiperbólicas inversas: funciones matemáticas reminiscentes de las funciones trigonométricas inversas secante, cosecante y cotangente:
 Secante hiperbólica
 Cosecante hiperbólica
 Cotangente hiperbólica
 Geometría hiperbólica o lobechevskiana: modelo geométrico que satisface los cuatro primeros postulados de Euclides pero no el quinto.
 Paraboloide hiperbólico o silla de montar: figura geométrica cuádrica.
Trayectoria hiperbólica: aquella que sigue un objeto alrededor de un cuerpo central con más velocidad que la necesaria para escapar de su campo gravitatorio.
Coordenadas hiperbólicas: método de localización de puntos en el primer cuadrante de un plano cartesiano.
Circunferencia hiperbólica: curva del espacio hiperbólico.
Espiral hiperbólica: curva plana trascendental, también conocida como espiral recíproca.
Sector hiperbólico: región del plano cartesiano.
Ángulo hiperbólico: figura geométrica que divide a la hipérbola.
Cilindro hiperbólico: cilindro con una hipérbola como directriz.
Número complejo hiperbólico: número complejo con dos componentes reales.
Ecuación hiperbólica en derivadas parciales: tipo de ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo orden.
Crecimiento hiperbólico: crecimiento hacia una singularidad matemática experimentado ante variaciones finitas.
Globalmente hiperbólico: propiedad matemática relacionada con la estructura causal de la variedad diferenciable que representa el espacio-tiempo.
Universo hiperbólico: posible forma del universo.